Balthasar Schneider (ur. 27 listopada 1984 w Egg) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Egg. W Pucharze Świata zadebiutował w Innsbrucku w 2002. Na tej samej skoczni rok później zdobył swoje pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej PŚ.

W sezonie Pucharu Kontynentalnego 2006/07 zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, wyprzedzając drugiego Mortena Solema o zaledwie 2 punkty.

7 marca 2004 w Vikersund ustanowił swój rekord życiowy w długości skoku (216,5 metra).

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty B. Schneidera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty B. Schneidera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1999/2000 – 141.
 sezon 2000/2001 – 92.
 sezon 2001/2002 – 32.
 sezon 2002/2003 – 13.
 sezon 2003/2004 – 2.
 sezon 2004/2005 – 2.
 sezon 2005/2006 – 15.
 sezon 2006/2007 – 1.
 sezon 2007/2008 – 4.
 sezon 2008/2009 – 12.
 sezon 2009/2010 – 75.
 sezon 2010/2011 – 54.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie 
  Zaō – 13 marca 2002 (1. miejsce)
  Zaō – 14 marca 2002 (3. miejsce)
  Braunlage – 1 lutego 2003 (3. miejsce)
  Sankt Moritz – 26 grudnia 2003 (3. miejsce)
  Bischofshofen – 18 stycznia 2004 (3. miejsce)
  Braunlage – 25 stycznia 2004 (2. miejsce)
  Westby – 14 lutego 2004 (3. miejsce)
  Westby – 15 lutego 2004 (3. miejsce)
  Iron Mountain – 22 lutego 2004 (2. miejsce)
  Kuopio – 29 lutego 2004 (3. miejsce)
  Vikersund – 6 marca 2004 (3. miejsce)
  Vikersund – 7 marca 2004 (2. miejsce)
  Rovaniemi – 4 grudnia 2004 (1. miejsce)
  Rovaniemi – 5 grudnia 2004 (1. miejsce)
  Lahti – 9 grudnia 2004 (2. miejsce)
  Sapporo – 15 stycznia 2005 (2. miejsce)
  Bischofshofen – 22 stycznia 2005 (2. miejsce)
  Bischofshofen – 23 stycznia 2005 (1. miejsce)
  Westby – 19 lutego 2005 (3. miejsce)
  Bischofshofen – 11 marca 2006 (2. miejsce)
  Pragelato – 3 lutego 2007 (2. miejsce)
  Pragelato – 4 lutego 2007 (3. miejsce)
  Westby – 11 lutego 2007 (1. miejsce)
  Iron Mountain – 18 lutego 2007 (3. miejsce)
  Iron Mountain – 18 lutego 2007 (1. miejsce)
  Rovaniemi – 11 grudnia 2007 (3. miejsce)
  Garmisch-Partenkirchen – 21 grudnia 2007 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1984